Băbeni se poate referi la:

 orașul Băbeni din județul Vâlcea
 comuna Băbeni din județul Sălaj
 satul Băbeni din comuna Topliceni, județul Buzău
 satul Băbeni-Oltețu din comuna Diculești, județul Vâlcea

Vezi și 
 Baba (dezambiguizare)

 Bădeni (dezambiguizare)

Toponime românești